Ка (), или Лам (на вьетнамских картах ) — река в Лаосе и Вьетнаме. Одна из главных рек северной части центрального Вьетнама.

Длина около 531 км, площадь бассейна 27 200 км². Берёт начало на границе Лаоса и Вьетнама при слиянии реки Нён и реки Мат.

Питание преимущественно дождевое. Половодье летне-осеннее. Средний годовой расход воды 680 м³/с.

В верховьях пересекает отроги хребта Чыонгшон, в низовьях течёт по приморской равнине, впадает в залив Бакбо Южно-Китайского моря. Рекой образована равнина Хатинь (площадью 1800 км²). Воды используются для орошения.

В эстуарии реки Кыахой () стоит вьетнамский город Винь.

Во вьетнамском атласе 2006 года в нижнем течении реки указано название Лам (). Названием Ка () подписан участок реки на территории провинции Нгеан, выше населённого пункта Лам.

Примечания 

Реки, впадающие в Южно-Китайское море
Реки Нгеана
Реки Сиангкхуанга